JPMorgan Chase Tower – grattacielo di Dallas
JPMorgan Chase Tower – grattacielo di Houston